Eaton Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Eaton Township (Arkansas)
 Eaton Township (Michigan)
 Eaton Township (Nebraska)
 Eaton Township (Ohio)
 Eaton Township (Pennsylvania)